Sas József (?–?) magyar bajnok labdarúgó (Újpest FC)
 Sas József (1939–2021) humorista, színész, rendező, író, színházigazgató